Zhongliao () – gmina wiejska () powiatu Nantou, położonego w środkowej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Zhongliao w 2016 roku liczyła 15 083 mieszkańców – 6886 kobiet i 8197 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 5649, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,67 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Nantou